Duke bzw. HMS Duke hießen mehrere Schiffe und eine Marineeinrichtung an Land der Royal Navy. Der Name bedeutet „Herzog“.

Schiffsliste 

|}

Siehe auch 
 Duke-Klasse (1987), Schiffsklasse von 16 Schiffen, die Duke-Namen erhielten
 HMS Duke of Albany
 HMS Duke of Clarence
 HMS Duke of Edinburgh
 HMS Duke of Gloucester
 HMS Duke of Kent
 HMS Duke of Marlborough
 HMS Duke of Wellington
 HMS Duke William
 HMS Duke of York
 HMS Iron Duke

Fußnoten 

Duke
Schiffe Mit Dem Namen Duke